

Toponyme 
 Biem, ville du Soudan du Sud

Autres 
 BIEM désigne le Brevet d'Initiation aux techniques d'État-Major
  : Bureau International de l'Édition Mécanique